Cup of China 2007 — международный турнир по фигурному катанию, третий этап Гран-при сезона 2007/2008. Прошёл с 8 по 11 ноября 2007 года на льду «Выставочно-спортивного центра» (Харбин). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду 
Обязательный танец — аргентинское танго. Для оригинального танца были предписаны ритмы народной музыки.

Примечания

Ссылки 
 

Cup of China по годам
2007 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Харбине
Фигурное катание в сезоне 2007/2008
Ноябрь 2007 года
Спорт в Китае в 2007 году